A menekülő ember (The Running Man), Stephen King regénye
 Menekülő ember (Running Man), 1987-es amerikai akcióilm
 The Running Man, 1963-as brit filmdráma
 Running Man, 2013-as dél-koreai film
 Running Man, dél-koreai televíziós varietéműsor
 Running Man, musical